Bonillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 El Bonillo, ort, Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Bonillo (kommun i Spanien), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar